Солонешное:

 Солонешное — село в Алтайском крае, административный центр Солонешенского района.
 Солонешное — аэродром местного значения, расположенный Солонешенском районе Алтайского края.